Sikar (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Sikar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sikar